Gebhardsweiler ist der Name von Orten:
 Gebhardsweiler (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Gebhardsweiler (Uhldingen-Mühlhofen), Ortsteil der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg